SOCKS — сетевой протокол сеансового уровня модели OSI, который позволяет пересылать пакеты от клиента к серверу через прокси-сервер прозрачно (незаметно для них) и таким образом использовать сервисы за межсетевыми экранами (файрволами).

Более поздняя версия SOCKS5 предполагает аутентификацию, так что только авторизованные пользователи получают доступ к серверу.

Введение 
Клиенты за межсетевым экраном, нуждающиеся в доступе к внешним серверам, вместо этого могут быть соединены с SOCKS-прокси-сервером. Такой прокси-сервер управляет правами клиента на доступ к внешним ресурсам и передаёт клиентский запрос внешнему серверу. SOCKS может использоваться и противоположным способом, осуществляя управление правами внешних клиентов соединяться с внутренними серверами, находящимися за межсетевым экраном (брандмауэром).

В отличие от HTTP-прокси-серверов, SOCKS передаёт все данные от клиента, ничего не добавляя от себя, то есть, с точки зрения конечного сервера, данные, полученные им от SOCKS-прокси, идентичны данным, которые клиент передал бы напрямую, без проксирования. SOCKS более универсален, он не зависит от конкретных протоколов уровня приложений (7-го уровня модели OSI) и оперирует на уровне TCP-соединений (4‑й уровень модели OSI). Зато HTTP-прокси кэширует данные и может более тщательно фильтровать содержимое передаваемых данных.

Протокол был разработан системным администратором компании MIPS Дэвидом Кобласом (). После того, как в 1992 году MIPS вошла в состав корпорации Silicon Graphics, Коблас сделал доклад о SOCKS на Симпозиуме по безопасности Usenix, и SOCKS стал публично доступным. Четвёртую версию протокола разработал Ин-Да Ли () из NEC.

SOCKS-серверы обычно используют порт 1080.

Протокол SOCKS 4 
SOCKS 4 предназначен для работы через межсетевой экран без аутентификации для приложений типа клиент-сервер, работающих по протоколу TCP, таких, как Telnet, FTP и таких популярных протоколов обмена информацией, как HTTP, WAIS и Gopher.
По существу, SOCKS-сервер можно рассматривать как межсетевой экран, поддерживающий протокол SOCKS.

Типичный запрос SOCKS 4 выглядит следующим образом:

Запрос клиента к SOCKS-Серверу:

Ответ сервера SOCKS-Клиенту:

Протокол SOCKS 5 
SOCKS 5 это несовместимое расширение протокола SOCKS 4. Он добавляет поддержку UDP, обеспечивает универсальные схемы строгой аутентификации и расширяет методы адресации, добавляет поддержку доменных имен и адресов IPv6. Начальная установка связи теперь состоит из следующего:

 Клиент подключается, и посылает приветствие, которое содержит перечень поддерживаемых методов аутентификации
 Сервер выбирает из них один (или посылает ответ о неудаче запроса, если ни один из предложенных методов не приемлем)
 В зависимости от выбранного метода между клиентом и сервером может пройти некоторое количество сообщений
 Клиент посылает запрос на соединение аналогично SOCKS 4
 Сервер отвечает аналогично SOCKS 4

Методы аутентификации пронумерованы следующим образом:

Начальное приветствие от клиента:

Сервер сообщает о своём выборе:

Последующая идентификация зависит от выбранного метода.

Запрос клиента:

Ответ сервера:

Реализации 

  — кеширующий прокси сервер для Solaris, Linux, Windows, поддерживает HTTPS, фильтры NSAPI I/O, динамическую реконфигурацию и обратный прокси.
 DeleGate — многофункциональный шлюз прикладного уровня и прокси-сервер, работающий на различных платформах, кроме SOCKS также поддерживает HTTP(S), FTP, NNTP, SMTP, POP3, IMAP, LDAP, Telnet, DNS и другие протоколы.
 3proxy — лёгкий прокси-сервер с поддержкой SOCKS-proxy
 WinGate — многопротокольный прокси-сервер с поддержкой SOCKS для Windows.
 OpenSSH позволяет динамически создавать туннели, заданные через подмножество протокола SOCKS.
 Dante - сервер SOCKS прокси для Linux.

См. также 
 Tor — анонимная сеть луковой маршрутизации с SOCKS-интерфейсом.

Примечания

Ссылки 
 RFC 1928 — SOCKS Protocol Version 5
 RFC 1929 — Username/Password Authentication for SOCKS V5

 RFC 1961 — GSS-API Authentication Method for SOCKS Version 5
 SOCKS: A protocol for TCP proxy across firewalls — Протокол SOCKS 4

Сетевые протоколы
Интернет-протоколы
Протоколы сеансового уровня